778 км, 778-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 778 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога	(Воронежская	область). Код 585056
 778 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога	(Ульяновская	область). Код 642418
 778 км — недействующий остановочный пункт, Северная железная дорога	(Архангельская	область). Код 297544